Серия B 1997/1998 () — 66-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 31 августа 1997 года и закончился 14 июня 1998 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1997/98 на legaserieb.it
 Серия B 1997/98 на rsssf.com

1997/1998
Футбол в Италии в 1997 году
Футбол в Италии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998